Le Havre ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Le Havre, Hafenstadt im Département Seine-Maritime, davon abgeleitet die Verwaltungseinheit
Arrondissement Le Havre

Le Havre bezeichnet im Weiteren:
Le Havre (Film), Spielfilm von Aki Kaurismäki aus dem Jahr 2011
Le Havre (Spiel), ein Brettspiel

Siehe auch:
Havre
Kantone von Le Havre